A paparazzi jelentései:

paparazzi, olaszul: lesifotós(ok)
Paparazzi (1964), Jacques Rozier filmje
Paparazzi (1998), Alain Berbérian filmje
Paparazzi (1998), Neri Parenti filmje
Paparazzi (2004), Paul Abascal filmje
Paparazzi, PlayStation 2-játék
Paparazzi, Lady Gaga dala
Paparazzi, Xzibit dala